Il Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2007 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2007. Il torneo si è giocato a Yuba City negli Stati Uniti dal 4 al 10 giugno 2007 su campi in cemento.

Vincitori

Singolare

 Kevin Kim ha battuto in finale  Bobby Reynolds 6-4, 0-6, 6-3

Doppio

 Harel Levy /  Sam Warburg hanno battuto in finale  Eric Nunez /  Jean-Julien Rojer 6-4, 6-4

Collegamenti esterni